Mike Ridley (né le  à Winnipeg au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace ayant joué 12 saisons dans la LNH avec les Rangers de New York, les Capitals de Washington, les Maple Leafs de Toronto et les Canucks de Vancouver.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || Saints de Winnipeg || LHJM || 9 || 2 || 1 || 3 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Saints de Winnipeg || LHJM || 48 || 37 || 32 || 69 || 48 || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Saints de Winnipeg || LHJM || 48 || 91 || 100 || 191 || 49 || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Université de Winnipeg || GPAC || 46 || 39 || 41 || 80 || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Université de Winnipeg || GPAC || 23 || 23 || 36 || 59 || 40 || 7 || 6 || 2 || 8 || 38
|-
| 1985-1986 || Rangers de New-York || LNH || 80 || 22 || 43 || 65 || 69 || 16 || 6 || 8 || 14 || 26
|-
| 1986-1987 || Rangers de New-York || LNH || 38 || 16 || 20 || 36 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Capitals de Washington || LNH || 40 || 15 || 19 || 34 || 20 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6
|-
| 1987-1988 || Capitals de Washington || LNH || 70 || 28 || 31 || 59 || 22 || 14 || 6 || 5 || 11 || 10
|-
| 1988-1989 || Capitals de Washington || LNH || 80 || 41 || 48 || 89 || 49 || 6 || 0 || 5 || 5 || 2
|-
| 1989-1990 || Capitals de Washington || LNH || 74 || 30 || 43 || 73 || 27 || 14 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
| 1990-1991 || Capitals de Washington || LNH || 79 || 23 || 48 || 71 || 26 || 11 || 3 || 4 || 7 || 8
|-
| 1991-1992 || Capitals de Washington || LNH || 80 || 29 || 40 || 69 || 38 || 7 || 0 || 11 || 11 || 0
|-
| 1992-1993 || Capitals de Washington || LNH || 84 || 26 || 44 || 70 || 24 || 11 || 4 || 6 || 10 || 6
|-
| 1993-1994 || Capitals de Washington || LNH || 81 || 26 || 44 || 70 || 24 || 11 || 4 || 6 || 10 || 6
|-
| 1994-1995 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 48 || 10 || 27 || 37 || 14 || 7 || 3 || 1 || 4 || 2
|-
| 1995-1996 || Canucks de Vancouver || LNH || 37 || 6 || 15 || 21 || 29 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1996-1997 || Canucks de Vancouver || LNH || 75 || 20 || 32 || 52 || 42 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Moose du Manitoba || LIH || 4 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -

| 866 || 292 || 466 || 758 || 424 || 104 || 28 || 50 || 78 || 70

Naissance en juillet 1963
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Canucks de Vancouver
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Athlète des Bisons